Bassaces Guntuni () foi um nacarar da família Guntuni do . Ele aparece em 888, quando foi nomeado pelo rei  , com seu irmão Asócio, como senhor de . Os irmãos eram rebeldes e o sucessor de Simbácio,  , obrigou-os a manter sua fidelidade pela força das armas ca. 915. Bassaces continuou rebelde e ca. 921 desertou ao príncipe georgiano  , obrigando Asócio a sitiá-lo. Uma força de Gurgenes foi enviada para auxiliar na proteção de Samchevilde, mas quando tentavam entrar, rixas eclodiram entre os reforços e os sitiados, e estes últimos posteriormente abriram os portões para Asócio, que capturou e mutilou os soldados de Gurgenes e submeteu a fortaleza a sua autoridade.

Bibliografia 

 

 

Armênios do século IX
Armênios do século X
Família Guntuni